Fyffe ist der Name folgender Orte:
 Fyffe (Alabama), ein Ort in den USA

Fyffe ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Alan Fyffe (1845–1892), englischer Historiker, Journalist und Politiker
 Jamal Noel Fyffe (* 1990), britischer Rapper, bekannt unter dem Künstlernamen Chipmunk 
 Janice Fyffe (* 1968), jamaikanische Musikerin, bekannt unter dem Künstlernamen Lady G
 Quentin Fyffe (* 1972), kanadischer Rugby-Union-Spieler
 Will Fyffe (1885–1947), schottischer Schauspieler und Sänger

Siehe auch:
 Fyffe Hudson & Co.
 Fyfe